Василий Вахрушев:
 Вахрушев, Василий Алексеевич (1864—?) — русский рабочий-токарь, депутат Государственной думы II созыва от Вятской губернии.
 Вахрушев, Василий Васильевич (1902—1947) — советский партийный и государственный деятель.